No Promises ("nessuna promessa" in lingua inglese) può riferirsi a:

 No Promises – singolo degli Icehouse del 1985, dall'album Measure for Measure
 No Promises – album degli Icehouse del 1997
 No Promises – singolo di Bryan Rice del 2005 reinterpretato e ripubblicato come singolo di Shayne Ward nel 2006
 No Promises – album di Carla Bruni del 2007
 No Promises – singolo dei Cheat Codes del 2017